Swan Lake kan syfta på:

 Swan Lake (bok) – en bok från 1989 av Chris Van Allsburg
 Swan Lake (Bourne) – en nyskapad version av Svansjön skapad av Matthew Bourne
 Swan Lake (musikgrupp) – en kanadensisk musikgrupp

Geografi

Kanada 

 Swan Lake, Manitoba, sjö, 
 Swan Lake, British Columbia, sjö,

Se även
 Svansjön (olika betydelser) – flera

Robotskapade Kanadaförgreningar